Szymanowski Potok – potok, dopływ Czarnuchy
 Szymanowski Potok – potok, dopływ Ochotnicy